«Benito Pérez» puede referirse a:
 Benito Pérez (12??-1319), obispo de Segovia, España.
 Benito Pérez Brito (1747-1813), militar español y funcionario colonial - virrey de Nueva Granada (1812).
 Benito Pérez Galdós (1843-1920), escritor español.
 Benito Pérez Jáuregui (1912-1959), futbolista español.
 Benito Pérez Valdelomar (1749-1813), militar español.